Айдабол:

Роды 
 Айдабол — казахский род, входящий в состав рода Суйиндык племени Среднего жуза Аргын, существующий и по сей день.
 Айдаболовы — княжеский владетельный род (таубии) в Балкарии.

Имя 
 Айдабол би Кулболдыулы — бий, оратор.

Населённые пункты 
 Айдабол — село в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Айдабол — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.

Другое 
 Айдабол (стоянки) — группа стоянок эпохи мезолита и неолита на плато Устюрт.